Linklater ist der Familienname folgender Personen:

 Andro Linklater († 2013), britischer Journalist und Historiker
 Duane Linklater (* 1976), kanadischer Video-, Film- und Medienkünstler
 Eric Linklater (1899–1974), schottischer Schriftsteller
 Hamish Linklater (* 1976), US-amerikanischer Schauspieler
 Kristin Linklater (1936–2020), schottische Stimmbildnerin, Schauspielerin und Regisseurin
 Lorelei Linklater (* 1994), US-amerikanische Schauspielerin
 Richard Linklater (* 1960), US-amerikanischer Filmregisseur
 Veronica Linklater, Baroness Linklater of Butterstone (1943–2022), britische Politikerin, Mitglied im House of Lords (Liberal Democrats)